Schiner ist

 im bayerisch-österreichischen Raum die Bezeichnung für einen Markscheider, siehe Markscheider

Schiner ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Rudolph Schiner (1813–1873), österreichischer Insektenkundler
 Matthäus Schiner (~1465–1522), Bischof von Sitten, Kardinal, Papabile, Mitverfasser des Wormser Edikts
 Nikolaus Schiner (* um 1437; † 1510), Bischof von Sitten

Siehe auch:
 Schiener
 Schinner